Live Recordings lehetséges jelentései:

Zene 
 Live Recordings (Bright Eyes-középlemez)
 Live Recordings (Majida El Rouni-stúdióalbum)

Lásd még 
 Live Recordings 2004 – Keane-stúdióalbum